Iets is neutraal als er een evenwicht is tussen tegengestelden. De term wordt zowel gebruikt in de natuurwetenschappen als in interacties tussen mensen.

Natuurwetenschappen 
In de exacte en natuurwetenschappen betekent de term neutraal meestal dat geen van twee tegenover elkaar gestelde eigenschappen aanwezig is. Per vakgebied kan de term verwijzen naar:
 een neutraal deeltje, zonder positieve of negatieve elektrische lading in de natuurkunde
 de neutrale lijn (magnetisme), verzameling neutrale punten in een magnetisch veld
 een neutrale oplossing, een oplossing die zuur noch basisch is, met een pH van 7 in de scheikunde
 een neutraal element, wiskundig element voor een bewerking dat, wanneer toegepast op een willekeurig element, datzelfde element teruggeeft
 neutrale laag of neutrale lijn, deel van een balk of vlak met evenwicht tussen trek- en duwspanningen (bouwkunde)

Samenleving 
In andere vakgebieden betekent neutraal ongeveer hetzelfde als onpartijdig. Neutraal en neutraliteit kunnen verwijzen naar:
 een neutraal standpunt, zonder uitgesproken voorkeur voor een mening of in een conflict
 een neutraal land, dat geen kant kiest in conflicten tussen andere landen
neutrale gebieden, gezamenlijk bestuurd door buurlanden
 Neutraal Moresnet
 een Neutrale Zone
 neutraal onderwijs, niet gebonden aan een levensbeschouwing
 netneutraliteit, het beginsel dat internetproviders alle gegevens op internet gelijk behandelen
 vendor neutrality, waarbij er sprake is van een algemeen aanvaarde standaard zodat men (in principe) zonder problemen kan overschakelen naar een andere leverancier

Zie ook 
 Neutral (doorverwijspagina)